A hidrid szó lehetséges jelentései:
hidridek, a hidrogén vegyületei
hidridion,